Collège Saint-Michel steht für folgende Bildungseinrichtungen:

 Collège Saint-Michel (Brüssel), Gymnasium in Etterbeek, Brüssel, Belgien
 Collège Saint-Michel du Chapois, Gymnasium in Gosselies, Belgien
 Collège Saint-Michel (La Réunion), Bildungseinrichtung auf Réunion

Siehe auch:
 Kollegium St. Michael (französisch Collège Saint-Michel), Kollegium in Freiburg im Üechtland, Schweiz